Pieni Kivisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Kivisaari (ö, lat 62,19, long 27,97), Södra Savolax, Pieksämäki, 
 Pieni Kivisaari (ö, lat 62,46, long 27,55), Södra Savolax, Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar